Svjetsko prvenstvo u reliju 2003. – 2003. reli pobjednici. Naslov svjetskog prvaka odnio je Petter Solberg. Na dva relija svjetskog prvenstva nastupio je hrvatski vozač Juraj Šebalj, sa suvozačom Tonijem Klincom u automobilu Renault Clio S1600. Prvu utrku prvenstva Reli Monte Carlo završili su kao 22. u WRC poretku (6. JWRC, te 7. klasa A6), dok je na sljedećem reliju Reli Turska odustao zbog mehaničkog kvara na automobilu.

Bodovi

Utrke

 2003